Platzangst steht für:

 Agoraphobie, die Angst vor weiten Plätzen
 umgangssprachlich auch die Angst vor engen Räumen, siehe Klaustrophobie
 umgangssprachlich auch die Angst vor Dunkelheit, siehe Achluophobie